Daume ist der Familienname folgender Personen:

 Doreen Daume (1957–2013), Übersetzerin polnischer Literatur
 Friedrich Daume (1926–1977), österreichischer Mediziner und Funktionär
 Torsten Daume (* 1971), deutscher Basketballtrainer
 Willi Daume (1913–1996), deutscher Sportfunktionär

Daume bezeichnet:
 Daume (Studio), ein japanisches Animationsstudio

Siehe auch:
 Daum
 Daumen